Okiek peut désigner :
 les Okiek, un peuple du Kenya
 les langues okiek, un groupe de langues kalenjin